Тамазолапа има више значења:

 Тамазолапа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тамазолапа (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику